Santa María la Real puede referirse a los siguientes lugares de España:

Geografía 
 Santa María la Real de Nieva, municipio de la provincia de Segovia.

Templos cristianos españoles 
 Catedral de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid.
 Catedral de Santa María la Real, de Pamplona.
 Convento de Santa María la Real o de Santa María de las Dueñas, en San Cebrián de Mazote (Provincia de Valladolid).
 Iglesia de Santa María la Real (Olite)
 Iglesia de Santa María la Real de Valberzoso

Monasterios 
 Monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campoo (Palencia).
 Monasterio de Santa María la Real, en Fitero (Navarra).
 Monasterio de Santa María la Real, en Gradefes (León).
 Monasterio de Santa María la Real de Irache, en Ayegui (Navarra).
 Monasterio de Santa María la Real de Iranzu, en Abárzuza (Navarra).
 Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, en Burgos).
 Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, en Valladolid.
 Monasterio de Santa María la Real en Mave, Palencia (España).
 Monasterio de Santa María la Real en Medina del Campo, Valladolid (España).
 Monasterio de Santa María la Real de Nájera, en Nájera (La Rioja).
 Monasterio de Santa María la Real de Oseira, en Oseira (Orense).
 Monasterio de Santa María la Real de Obona, en Tineo (Asturias).
 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva, en Carcastillo (Navarra).
 Monasterio de Santa María la Real de Oya, en Oya (Pontevedra).
 Monasterio de Santa María la Real en Piasca (Cantabria), del que únicamente subsiste la iglesia homónima.
 Monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, en Sacramenia (Segovia).
 Monasterio de Santa María la Real de Tórtoles, en Tórtoles de Esgueva (Burgos).
 Monasterio de Santa María la Real, en Vileña (Burgos).
 Monasterio de Santa María la Real, en Villamayor de los Montes (Burgos).
 Monasterio de Santa María la Real, en Junquera de Ambía, (Orense).
 Monasterio de la Real, en Palma (Mallorca)

Desambiguaciones 
 Iglesia de Santa María la Real, .